Сетки — название нескольких населённых пунктов:
 Сетки — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Сетки — деревня в Старицком районе Тверской области.